Gebrandmarkt ist der Titel von:
 Gebrandmarkt (1937), französischer Film von Marcel L'Herbier
 Gebrandmarkt (1961), britischer Film von Guy Green
 Gebrandmarkt (1962), italienischer Film der Brüder Taviani
 Die Zeit der Geier, Alternativtitel des Italowesterns aus dem Jahr 1967